В статье описывается распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Саудовской Аравии. COVID-19 является опасным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом SARS-CoV-2.

Распространение инфекции началось в Саудовской Аравии 2 марта 2020 года, когда гражданин Саудовской Аравии вернулся из Ирана через Бахрейн. Первая смерть от последствий COVID-19 наступила 24 марта, когда гражданин Афганистана умер 51-летний пациент.

К 8 апреля 150 членов саудовской королевской семьи дали положительный результат. Племянник короля Фейсал ибн Бандар Аль Сауд был помещен в отделение интенсивной терапии в элитной больнице из-за осложнения здоровья.

Хронология

Март 2020 года 

 2 марта Саудовская Аравия подтвердила свой первый случай, когда гражданин Саудовской Аравии вернулся из Ирана через Бахрейн.
 4 марта Саудовская Аравия сообщила о втором случае заражения, человек который сопровождал первого заражённого. Но при этом он не стал говорить то что посетил Иран.
 5 марта министерство здравоохранения Саудовской Аравии объявило о трех новых случаях заболевания. Двое из которых были парой, которая приехала из Ирана через Кувейт. А третий спутник первого и второго заражённого.
 7 марта Министерство здравоохранения объявило еще о двух случаях. Один прибывает из Ирана через Бахрейн, а другой из Наджафа в Ирак через Объединённые Арабские Эмираты.
 8 марта Министерство здравоохранения Саудовской Аравии объявил еще 4 случая. Трое были гражданами, которые были в контакте с предыдущими зараженными, прибывающими из Ирана. Четвертый заражённый был гражданином, прибывающим из Ирана через Объединенные Арабские Эмираты.
 9 марта власти Саудовской Аравии объявили о подтверждении еще четырех случаев заболевания коронавирусом. По национальности это были гражданка Саудовской Аравии, двое граждан Бахрейна и американец.
 10 марта Министерство здравоохранения подтвердило еще 5 случаев, доведя общее количество до 20.
 11 марта Министерство здравоохранения объявило о подтверждении еще одного случая египетского путешественника. В тот же день министерство здравоохранения Саудовской Аравии также объявило еще о 24 случаях, 21 из которых был египтянами, которые были в контакте с первым человеком, у которого был положительный результат теста. В результате чего общее число в стране достигло 45.
 8 апреля New York Times сообщила, что у 150 членов саудовской королевской семьи был положительный результат.
 20 апреля общее количество подтвержденных случаев превысило 10 000. Министр здравоохранения Саудовской Аравии Тауфиг Аль-Рабиа сказал: «Увеличение числа случаев COVID-19 в Королевстве стало результатом активного тестирования».

Последствия

Медина и Мекка 
27 февраля 2020 года власти Саудовской Аравии объявили о приостановке въезда в Медину и Мекку. 5 марта были приняты дополнительные меры предосторожности в отношении безопасности исламских святых мест, включая временное ежедневное закрытие Великой мечети в целях стерилизации. 19 марта Саудовская Аравия приостановила проведение ежедневных молитв и пятничных молитв в двух мечетях в Мекке и Медине и за их пределами, чтобы ограничить распространение коронавируса. Аналогичные меры были проведены по всей стране в течение той же недели. 20 марта Саудовская Аравия приостановила въезд и молитву широкой общественности в двух Святых мечетях в Мекке и Медине. 30 мая 2020 года Саудовская Аравия объявила, что мечети начнут открываться с 31 мая, за исключением Великой мечети Мекки. Хадж в 2020 году проводился с большими ограничениями, в частности, министерство хаджа запретило въезд в страну паломников из других стран.

Транспорт 
6 февраля Саудовская Аравия объявила о запрете на поездки в Китай граждан и жителей. 28 февраля министр иностранных дел Саудовской Аравии объявил о временном приостановлении въезда граждан Совета Сотрудничества Стран в Мекку и Медину. Граждане, которые находились в Саудовской Аравии более 14 дней подряд и не демонстрировали никаких симптомов COVID-19, будут исключены из этого правила. Саудовская Аравия приостановила прямые пассажирские рейсы между Королевством и Китаем с начала февраля. 20 марта Министерство внутренних дел приостановило внутренние рейсы, поезда, автобусы и такси на 14 дней, чтобы усилить усилия по прекращению распространения COVID-19. Новая мера была введена в действие 2 марта 2020 года. 28 марта Саудовская Аравия возобновит внутренние рейсы из городов на севере страны.

Экономические меры 
10 мая 2020 года Саудовская Аравия объявила о снижении надбавки на прожиточный минимум 1000 риалов в месяц с 1 июня и увеличении налога на добавленную стоимость с 5% до 15% с 1 июля. Королевство также сократит расходы на 100 миллиардов риалов. Эти меры обусловлены дефицитом бюджета в размере $1 млрд долларов США в первом квартале 2020 года, снижением цен на нефть и экономическими последствиями пандемии. Саудовская Аравия потратит более $30 млрд долларов США на поддержку экономики на фоне коронавируса. Правительство Саудовской Аравии берёт на себя выплату 60 % от зарплаты для саудовцев, работающих в частном секторе. Король Салман предоставил Всемирной организации здравоохранения 500 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

Другие меры 
7 марта Главное спортивное управление Саудовской Аравии объявило, что все спортивные соревнования будут проводиться за закрытыми дверями. 14 марта министерство спорта объявило, что все спортивные соревнования будут приостановлены до дальнейшего уведомления, а также закрыты все стадионы, спортивные центры и спортивные залы. 8 марта министерство образования Саудовской Аравии объявило, что в Саудовской Аравии будут закрыты все учебные заведения, включая государственные и частные школы, учреждения технического и профессионального образования, чтобы контролировать распространение вируса. 14 марта министерство по делам муниципалитетов и сельских районов Саудовской Аравии объявило о закрытии всех парков развлечений и развлекательных зон в торговых центрах. Стерилизация всех ресторанов также стала приоритетной задачей. Кроме того, министерство также объявило, что они будут запрещать все общественные мероприятия, включая похороны и свадьбы. 15 марта министерство по делам муниципалитетов и сельских районов объявило о закрытии всех торговых центров, ресторанов, кафе, общественных парков и зданий, за исключением аптек и супермаркетов.

Статистика 
Источник:

См. также 
 Распространение COVID-19 в Йемене
 Распространение COVID-19 в Иордании
 Распространение COVID-19 в Иране
 Распространение COVID-19 в Иране

Примечания 

Саудовская Аравия
Саудовской Аравии
Саудовской Аравии